Компенса́ція (від  — відшкодування)

Грошові компенсації:
 Відшкодування шкоди;
 Компенсація моральної шкоди
 Винагорода за невикористане право;
 Спосіб погашення зобов'язань шляхом заліку зустрічних вимог боржника і кредитора;
 Видача грошових сум і одноразових допомог працівникам за невикористану відпустку, зростання цін, при звільненні, поновлення на службі, при переведенні на іншу роботу тощо.
 Компенсація за невикористану відпустку
 Компенсація за вкладами

Медицина

Вирівнювання хворобливих розладів, що виникли в організмі.
 Компенсація пороку серця

Психологія
 Компенсація (психологія) — захисний механізм психіки:
 відновлення порушеної рівноваги психічних і психофізіологічних процесів шляхом створення протилежно спрямованої реакції або імпульсу.
 прагнення людини усунути зі свідомості комплекс неповноцінності за рахунок цілеспрямованого розвитку фізичних чи психічних функцій, що призводять до переживання почуття адекватності.

Біологія
 Температурна компенсація (біологія) — здатність до стабілізації обмінних процесів при зміні температури тканин.
 Компенсація функцій — відшкодування ослаблених, недорозвинених, порушених або втрачених функцій за рахунок якісної перебудови або посиленого використання збережених функцій.

Техніка
 Компенсація руху
 Компенсація реактивної потужності:
 Синхронний компенсатор
 Батареї статичних конденсаторів (БСК)
 Гнучкі системи передачі змінного струму
 Компенсація складальна — сукупність операцій, які виробляються при складанні машин або їх частин (вузлів), метою яких є відшкодування помилок взаємного розташування поверхонь деталей, їх розмірів та форми, отриманих в результаті обробки або попереднього збирання, що впливають на якість роботи або зовнішній вигляд машини. Компенсація складальна здійснюється безпосередньо при складанні або іноді окремо (часто в іншому приміщенні, на іншій ділянці) за допомогою спеціальних деталей — компенсаторів, або за рахунок конструкційних особливостей деталей.

 Компенсація горючої суміші — запобігання збагачення горючої суміші зі збільшенням відкриття дросельної заслінки карбюратора.

Усунення зовнішніх впливів, що заважають правильній дії точних механізмів.
 Компенсація компаса
 Компенсація маятника
 Компенсація оптичної аберації

Інше
 Компенсація (фільм) — Росія, 2010.

Див. також 

 Компенсатор